Poromitra — рід беріксоподібних риб родини меламфаєвих (Melamphaidae).

Класифікація 
Рід включає 21 вид:
 Poromitra atlantica (Norman, 1929)
 Poromitra capito Goode & T. H. Bean, 1883
 Poromitra coronata (Gilchrist & von Bonde, 1924)
 Poromitra crassa Parin & Ebeling, 1980
 Poromitra crassiceps (Günther, 1878)
 Poromitra cristiceps (C. H. Gilbert, 1890)
 Poromitra curilensis Kotlyar, 2008
 Poromitra decipiens Kotlyar, 2008
 Poromitra frontosa (Garman, 1899)
 Poromitra gibbsi Parin & Borodulina, 1989
 Poromitra glochidiata Kotlyar, 2008
 Poromitra indooceanica Kotlyar, 2008
 Poromitra jucunda Kotlyar, 2010
 Poromitra kukuevi Kotlyar, 2008
 Poromitra macrophthalma (Gilchrist, 1903)
 Poromitra megalops (Lütken, 1878)
 Poromitra nigriceps (Zugmayer, 1911)
 Poromitra nigrofulva (Garman, 1899)
 Poromitra oscitans Ebeling, 1975
 Poromitra rugosa (W. M. Chapman, 1939)
 Poromitra unicornis (C. H. Gilbert, 1905)

Примітки

Джерела 
 Tony Ayling & Geoffrey Cox, Collins Guide to the Sea Fishes of New Zealand, (William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1982) ISBN 0-00-216987-8

Меламфаєві
Роди риб